Джиффленга () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

Население составляет 111 человек (2008 г.), плотность населения составляет 56 чел./км². Занимает площадь 2 км². Почтовый индекс — 13030. Телефонный код — 0161.

Покровителями коммуны почитаются святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября, и святой San Pietro.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.gifflenga.bi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/